Bubble shooter — это казуальная игра в жанре «три в ряд» с элементами пазла и шутера. "Bubble shooter" является клоном игры Bust-A-Move разработанной Японской компанией Taito Corporation для Super Nintendo в 1995 г. Уникальная механика казуальной головоломки позволила игре развиться в независимый одноименный жанр аркадных игр.

История 
Игра Bubble Shooter является клоном игры Bust-A-Move разработанной Японской компанией Taito Corporation для Super Nintendo в 1995 г.
Игра с названием Bubble Shooter была разработана для PC 24 марта в 2000 году компанией казуальных игр Абсолютист . Долгое время считалось, что игра создана и ориентирована на детей, но механика игры завоевала более широкую аудиторию среди подростков и взрослых. Благодаря своей простоте, игра быстро распространилась на портативных устройствах. Популярность и короткие игровые сессии сделали игру востребованной на множестве сайтов для создания трафика и аудитории для рекламы. Flash версия Bubble Shooter нашла своё место на крупных игровых порталах, таких как GameHouse, WildTangent, SpilGames, Kaisergames и предлагается бесплатно. После прекращения поддержки Flash плеера в 2021 году, созданы новые версии Bubble Shooter на HTML5 с улучшенной графикой.

Геймплей 
Игровой экран состоит из сетки ячеек, заполненных рядами заранее предложенных цветных шариков. Цветовая гамма шариков варьируется в зависимости от сложности игры. Игрок видит текущий и последующий шарики для выстрела. Когда количество промахов превышает лимит, добавляется дополнительный ряд шариков. Траектория выстрела шариком меняется движением курсора.

Правила игры 
Игроку предлагается очистить игровое поле, формируя группы шариков из 3 и более элементов. Игра заканчивается, когда шарики на игровом поле достигают нижней части экрана, что делает невозможным дальнейшие выстрелы. Цель игры — заработать наибольшее количество очков, взрывая три и более шариков одного цвета. Вы побеждаете, когда на поле не останется ни одного шарика.

Стратегия 
Основная задача — уничтожить все шарики. Для достижения цели можно применить различные стратегии:
 обвал — находите уже имеющиеся цепочки из 3 и более шариков;
 вызывайте взрывы, стреляя в группы шариков одного цвета — все элементы, которые находятся над этими цепочками также обваливаются.
 собирайте новые цепочки шариков;
 если на игровом поле остается несколько линий, то можно перебирать цвета шариков, выстреливая их в стороны, чтобы быстрее сформировать подходящее сочетание.

Бонусы 
 Чем больше шариков уничтожено за один выстрел, тем больше начисляется очков.
 Если после очередного выстрела на поле не осталось шариков какого-то цвета, то шарики такого цвета больше не появятся в игре, но будет увеличено на 1 число линий, появляющихся в случае превышения лимита промахов.
В новых версиях Bubble Shooter появились особенные бонусы: выстрел бомбой или лазером, снайперский прицел, цветной шарик, подходящий под все цвета и прочие.

Аудитория 
В целом аудитория казуальных игр насчитывает более 200 миллионов игроков по всему миру. В 2010 году индустрия казуальных игр заработала около $6 миллиардов с мобильных устройств, социальных сетей, PC, Mac и Xbox Live платформ.

Демографически средний представитель казуальных игр старше 35 лет. Большой круг игроков имеет равное число женщин и мужчин.

Представители жанра 
 Puzzle Bobble
 Puzzle Bobble 2
 Snood
 Puzzle Bobble 3
 Puzzle Bobble 4
 Bubble Shooter
 Bubblez
 Clusterz
 Frozen Bubble

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры 
 Bubble Shooter онлайн 
 Статья о казуальных играх из NYtimes 

Компьютерные игры 2002 года
Компьютерные игры по алфавиту
Казуальные игры
Игры для Android